De Caluwé est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Edgard De Caluwé (1913-1985), coureur cycliste belge
  (née en 1967), femme politique néerlandaise

 Jacques De Caluwé (né en 1934), joueur de football belge
 Katleen De Caluwé (née en 1976), sprinteuse belge
 Peter de Caluwe (né en 1963), dramaturge belge
 Robby De Caluwé (né en 1975), homme politique belge
 Sven de Caluwé (né en 1978), musicien et chanteur belge

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme